Amerikai Egyesült Államok
Cresco (Indiana)
Cresco (Iowa)
Cresco (Pennsylvania)